|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Mallorca (officieel Mallorca Open) van 2017 vond plaats van 19 tot en met 25 juni 2017 op het Spaanse eiland Mallorca. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op grasbanen.

Deze editie kenmerkte zich door de terugkeer van Viktoryja Azarenka op het professionele tenniscircuit – tijdens een jaar van afwezigheid was zij moeder geworden. Zij was door middel van een wildcard uitgenodigd voor het enkelspeltoernooi, waar zij niet verder dan de tweede ronde kwam.

De Letse Anastasija Sevastova bereikte de finale in zowel het enkel- als het dubbelspel – zij won de titel in het enkelspel, maar moest voor de dubbelspelfinale verstek laten gaan wegens een dijbeenblessure.

Enkelspel 
Titelverdedigster Caroline Garcia was het derde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Anastasija Pavljoetsjenkova kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het tweede reekshoofd, Anastasija Sevastova uit Letland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Duitse Julia Görges in drie sets. Sevastova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Mallorca op haar naam te schrijven, na een verloren finale in het jaar ervoor. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds zeven jaar.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Elise Mertens strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens was als vijfde geplaatst – bij aanvang van de derde set van haar openingspartij moest zij de strijd staken.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Gabriela Dabrowski en María José Martínez Sánchez had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Martínez Sánchez speelde samen met Andreja Klepač, met wie zij het vierde reekshoofd vormde – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Chan Yung-jan en Martina Hingis won het toernooi. In de finale kregen zij de zege in de schoot geworpen doordat hun beoogde tegenstandsters, Jelena Janković en Anastasija Sevastova, verstek lieten gaan wegens een dijbeenblessure van Sevastova, die zojuist de enkelspelfinale had gewonnen. Het was hun vierde gezamenlijke titel, alle vier in 2017. De Taiwanese Chan had daarnaast twintig eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Zwitserse Hingis 55.

De Belgische Elise Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs bereikten de tweede ronde, waarin zij de duimen moesten leggen voor de latere winnaressen. De andere Belgische deelneemster, Yanina Wickmayer, speelde samen met Russin Anastasija Pavljoetsjenkova – zij kon na hun eerste optreden huiswaarts keren; Pavljoetsjenkova bleef nog even voor het enkelspeltoernooi.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Mallorca
2017